Dar'ja Kustova e Ioana Raluca Olaru hanno battuto in finale Gioia Barbieri e Nadejda Guskova 6-3, 6-1.

Teste di serie 

 Jessica Pegula /  Ahsha Rolle (quarti di finale)
 Dar'ja Kustova /  Ioana Raluca Olaru (campionesse)

 Gabriela Dabrowski /  Marie-Ève Pelletier (semifinali)
 Tetjana Arefyeva /  Catalina Castaño (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ace Sports Group Tennis Classic 2012